Djibouti peut désigner :
 Djibouti, un pays d'Afrique ;
 Djibouti, capitale du pays du même nom ;
 Djibouti, l'hymne national de la République du même nom.